Закателко има више значења:

 Општина Закателко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Закателко (Закателко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику